Diese Seite stellt die Statistiken, Fakten und Rekorde der Atlanta Falcons dar.

Falls nicht anders angegeben, befinden sich die Daten auf dem Stand der letzten abgeschlossenen Saison. Die Quelle der Daten ist – wenn nicht anders angegeben – die Webseite pro-football-reference.com.

Statistik 
Nach Ende der Saison 2022 ließen sich folgende statistischen Werte ermitteln:

Rekorde

Direkter Vergleich 
Mit 108 Spielen fanden die meisten Spiele der Falcons gegen die New Orleans Saints statt. Am Erfolgreichsten ist die Mannschaft aus Atlanta gegen die Los Angeles Chargers.

Legende:

Alle Saisons seit 1966

Draftpicks

NFL Expansion Draft 1966 
Im Wettstreit mit der konkurrierenden AFL um umkämpfte Märkte, kündigte die NFL zwei weitere Neugründungen in Atlanta und New Orleans zum Beginn der Saison 1966 an. Somit traten am 30. Juni 1965 die Atlanta Falcons als 15. Team in die NFL ein. Damit diese jedoch mit den bestehenden Teams konkurrenzfähig werden konnten, durften sie im Draft 1966 in jeder der 20 Runden mit dem ersten Pick der jeweiligen Runde einen Spieler aussuchen. In den ersten fünf Runden wurde ihnen zusätzlich noch der letzte Pick der Runde zugesprochen. Des Weiteren gab die Liga dem Team auch die Möglichkeit, aktive Spieler aus den bestehenden Teams unter Vertrag zu nehmen. Dazu wurde am 15. Februar 1966 ein sogenannter NFL expansion draft abgehalten. Bei diesem Expansion Draft listeten die bestehenden Franchises Spieler auf, aus denen die Falcons auswählen konnten. Jedes der 14 anderen Teams sperrte dazu 29 Spieler aus ihren 40-Mann-Kadern, die die Saison 1965 eröffneten. Die Falcons wählte dann einen der 11 Spieler aus, wodurch das entsprechende Team zwei weitere Spieler sperren durfte. Insgesamt haben die Falcons damit folgende 42 Spieler ausgewählt:

Legende:

Erstrunden Draft-Picks 
Nachfolgend werden hier alle Erstrunden Draft-Picks aus dem NFL-Draft aufgelistet, welche die Atlanta Falcons seit ihrer Gründung 1966 getätigt haben. Die Quelle der Daten ist die offizielle Website der Atlanta Falcons atlantafalcons.com. Die Falcons konnten bisher viermal den Gesamtersten im NFL-Draft auswählen (1966, 1975, 1988 und 2001).

Legende:

Anmerkungen

Quellen 
 Atlanta Falcons auf pro-football-reference.com
 Passing records auf pro-football-reference.com
 Rushing records auf pro-football-reference.com
 Receiving records auf pro-football-reference.com
 Defense records auf pro-football-reference.com
 Kicking & Punting records auf pro-football-reference.com
 Return records auf pro-football-reference.com
 Head-to-head auf pro-football-reference.com
 History auf atlantafalcons.com

Liste (American Football)
Namen und Zahlen